Cole Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cole Mountain (Conway County, Arkansas)	
 Cole Mountain (Saline County, Arkansas)	
 Cole Mountain (Maine)	
 Cole Mountain (Massachusetts)	
 Cole Mountain (Nevada)	
 Cole Mountain (Macon County, North Carolina)	
 Cole Mountain (Montgomery County, North Carolina)	
 Cole Mountain (Oregon)	
 Cole Mountain (Virginia)